Die  16. U-17-Fußball-Weltmeisterschaft fand vom 17. Oktober bis 8. November 2015 in Chile statt. Titelverteidiger ist Nigeria.

Bewerbung 
Für die Austragung der U-17-WM 2015 bewarben sich die folgenden vier Nationen:
 
 
 
 

Am 3. März 2011 entschied die FIFA, dass Chile das Turnier ausrichten wird.

Austragungsorte 

Die folgenden acht Städte werden die Spiele der U-17-WM 2015 ausrichten:
 Chillán (Estadio Municipal de Chillán Nelson Oyarzún Arenas)
 Concepción (Estadio Municipal de Concepción)
 Coquimbo (Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso)
 La Serena (Estadio La Portada)
 Puerto Montt (Estadio Regional de Chinquihue)
 Santiago (Estadio Bicentenario de La Florida)
 Talca (Estadio Fiscal de Talca)
 Viña del Mar (Estadio Sausalito)

Qualifikation 
Bei der Endrunde treten 24 Mannschaften an, wobei 23 Plätze bei den einzelnen U-16- beziehungsweise U-17-Kontinentalmeisterschaften vergeben werden. Gastgeber Chile ist automatisch für die Endrunde qualifiziert.

Der europäische Verband UEFA hat sechs Startplätze. Diese wurden bei der U-17-Europameisterschaft 2015 vergeben, die im Mai 2015 in Bulgarien stattfand.

Aus dem asiatischen Verband AFC nehmen vier Mannschaften teil. Diese wurden bei der U-16-Asienmeisterschaft 2014 ermittelt, die vom 6. bis 20. September 2014 in Thailand ausgetragen wurde.

Aus dem CONCACAF, dem Fußballverband Nordamerikas und der Karibik, nehmen vier Mannschaften teil. Als Qualifikationsturnier diente die CONCACAF U-17-Meisterschaft 2015.

Der afrikanische Fußballverband CAF hat vier Startplätze. Als Qualifikationsturnier diente die U-17-Afrikameisterschaft 2015, die vom 15. Februar bis 1. März 2015 in Niger stattfand.

Aus dem südamerikanischen Verband CONMEBOL nehmen neben Gastgeber Chile vier weitere Mannschaften teil, die bei der U-17-Südamerikameisterschaft 2015 ermittelt wurden.

Die Oceania Football Confederation ermittelte ihren Teilnehmer bei der U-17-Ozeanienmeisterschaft 2015.

Teilnehmer

Vorrunde 
Die Auslosung der Gruppen erfolgte am 6. August 2015 in Santiago de Chile. Die Vorrunde wird in sechs Gruppen mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen. Die sechs Gruppensieger und Zweitplatzierten sowie die vier besten Gruppendritten qualifizieren sich für das Achtelfinale.

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Gruppe E 

|}

Gruppe F 

|}

Rangliste der Gruppendritten

Finalrunde

Spielplan 
1 Sieg nach Verlängerung2 Sieg im Elfmeterschießen

Achtelfinale 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Beste Torschützen

Schiedsrichter 
Für die 52 Spiele der U-17-Weltmeisterschaft 2015 wurden von der FIFA folgenden Fußballschiedsrichter und Schiedsrichterassistenten nominiert.

Einzelnachweise 

2015
Fußballveranstaltung 2015
Fußball (Chile)
Sportveranstaltung in Chile